Albert Peyron peut désigner :

 Albert Peyron (1884-1947), médecin et biologiste français ;
 Albert Peyron (1943-2001), homme politique français.

Notes et références